pampanella (formaggio)  – formaggio diffuso in Abruzzo ed in Puglia
pampanella (gastronomia)  – piatto tipico molisano